Osoby o tym nazwisku:
 Jan Zastawny – polski agronom, nauczyciel i polityk, profesor nauk rolniczych.
 Władysław Zastawny – polski ekonomista, nauczyciel akademicki
 Wołodymyr Zastawny – ukraiński piłkarz